Barbara Orzechowska
 Stanisława Orzechowska-Piaskowska